Bartholomäus Stosch ist der Name folgender Personen:

* Bartholomäus Stosch der Ältere (1566–1625), deutscher Pädagoge
 Bartholomäus Stosch der Jüngere (1604–1686), deutscher reformierter Theologe und Prediger